3 — цифра и многозначный термин.

 3 — натуральное число три.
 Тройка — многозначный термин.
 3 — бренд оператора мобильной связи Hutchison 3G в Великобритании (Three UK).

В музыке 
 «3» — американская рок-группа.
 «3» — сингл американской певицы Бритни Спирс.
 3 — альбом американо-бразильской группы Soulfly.
 3 — альбом французской группы Nouvelle Vague.
 3 — альбом японской рок-группы Tricot.

В кинематографе 
 «3» — седьмая серия второго сезона сериала «Секретные материалы».

Хронология 
 3 год до н. э. — третий год I века до н. э.
 3 год — третий год I века

Топоним 
 3 (маршрут метро, Нью-Йорк) (англ. 3 Seventh Avenue Express) — () — маршрут Нью-Йоркского метрополитена, проходящий в Манхэттене и Бруклине.
 3 — разъезд, Сретенский район, Забайкальский край

См. также 

 III век до н. э. — промежуток от 300-го по 201 год до нашей эры.
 III век — промежуток с 201 по 300 год нашей эры.
 III тысячелетие до н. э. — промежуток от 3000 по 2001 год до нашей эры.
 III тысячелетие — промежуток с 2001 по 3000 год нашей эры.
 Троица / Троица (значения) / Триада / Тринити
 Три (значения)
 Три
 Три
  (дерево) Джошуа-Три (национальный парк)
 Три О (Трио)